Пе́стов (Пе́стова) — русская фамилия; имеет женскую форму . В списке общерусских фамилий занимает 245 место. 

Известные носители:

Пестов 
 Пестов, Алексей Филиппович (род. 1965) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Пестов, Василий Серафимович (1925—2018) — советский государственный и партийный деятель.
 Пестов, Владимир Иванович (1890—1944) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 Пестов, Герман Гаврилович (1932—2015) — советский и российский математик.
 Пестов, Дмитрий Григорьевич (1924—1991) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Пестов, Игорь Дмитриевич (1928—2010) — доктор медицинских наук, профессор.
 Пестов, Константин Александрович (1868—1944) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 
 Пестов, Пётр Антонович (1929—2011) — советский и российский солист балета, выдающийся балетный педагог.
 Пестов, Святослав (род. 1984) — программист.
 Пестов, Серафим Александрович (1905—1966) — советский военачальник, командующий истребительной авиацией ПВО страны.
 Пестов, Фёдор Константинович (1911—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Пестов, Фома Данилович (1895—1968) — советский военачальник.

